Bench peut désigner :
 Bench ou Bentschen en yiddish, une prière juive après le repas ;
 Lac Bench, un lac du comté de Shasta en Californie ;
 le Bench, une langue afro-asiatique de la branche des langues omotiques, parlée en Éthiopie ;
 Bench, une marque de vêtements britannique.